PNA, sigle composé des trois lettres P, N et A, peut faire référence à :
 Pacte de non-agression
 Pampelune en Espagne, selon la liste des codes AITA des aéroports
 Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba, nom gaélique du Parti national écossais
 Parti national algérien
 Parties à l'accord de Nauru, huit pays d'Océanie
 Peptide Nucleic Acid, un acide nucléique avec une chaîne carbonée peptidique et pas nucléosidique
 Plan national d'action dans le domaine de l'écologie et de la biologie de la conservation
 Ports Normands Associés (ou en anglais Ports of Normandy Authority) : dénomination du syndicat mixte regroupant le conseil régional de Normandie, le conseil départemental de la Manche et le conseil départemental du Calvados, et qui gère en tant que propriétaire et tutelle les ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg.
 Position normale d'activité : dispositif de mobilité des fonctionnaires entre ministères
 Programme national pour l'alimentation
 Publicité non adressée
 Pyélonéphrite aiguë